Miquel Psel·los el Vell, filòsof grec nadiu d'Andros, del segle IX.
 Miquel Psel·los o Miquel Constantí Psel·los, escriptor romà d'Orient del segle XI